Айвилле́р-э-Лиомо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Сен-Лу-сюр-Семуз. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70006.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к востоку от Парижа, в 80 км севернее Безансона, в 36 км к северу от Везуля.

По территории коммуны протекают реки Семуза и . Около 2/3 территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1677 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 1083 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 735 были экономически активными, 348 — неактивными (показатель активности — 67,9 %, в 1999 году было 66,9 %). Из 735 активных жителей работали 627 человек (365 мужчин и 262 женщины), безработных было 108 (51 мужчина и 57 женщин). Среди 348 неактивных 92 человека были учениками или студентами, 142 — пенсионерами, 114 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона